Николай Урусов:
Урусов, Николай Владимирович (род. 1962) — американский журналист, критик архитектуры.
Урусов, Николай Петрович (1864—1918) — русский государственный деятель, член Государственного совета.
 Урусов, Николай Юрьевич (1767—1821) — генерал-майор, участник войн с Наполеоном.